Montmirail (Marne), municipi al departament del Marne (regió de Gran Est, França)
 Montmirail (Sarthe), municipi al departament del Sarthe (regió de  País del Loira, França)
 Cantó de Montmirail (Marne), cantó al districte d'Épernay (departament del Marne, França)
 Cantó de Montmirail (Sarthe), cantó al districte de Mamers (departament de Sarthe, França)
 Senyoria de Montmirail, senyoria feudal del Regne de França al Marne, al centre del país, veïns dels comtes de Xampanya
 Senyoria de Montmirail (Sarthe), jurisdicció feudal de França, a l'actual departament del Sarthe